Rio Grande, Jujuy
 Río Grande, Tierra del Fuego
 Río Grande (Argentina), rijeka u pokrajini Mendoza , Argentina